Кага:

 Кага — река в Башкортостане
 Кага — село в Белорецком районе республики Башкортостан
 Кага — город в префектуре Исикава, Япония
 Кага — историческая область в Японии
 Кага — феодальное княжество времён сёгуната Токугава
 «Кага» — японский авианосец
 «Кага» — японский вертолётоносец типа «Идзумо»

Персоналии 
 Кага, Каэдэ (род. 1999) — японский идол, участница японской поп-группы Morning Musume.
  (род. 1950) — японский актёр.
  (род. 1929) — японский писатель.